Змагання із шорт-треку на дистанції 1000 м серед чоловіків у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 відбулися 13 і 15 лютого 2010 року в льодовому палаці спорту «Айсберг», Сочі, Росія.

Результати 
Результати змагань:

Попередні забіги 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Півфінали

Фінали

Фінал B (класифікаційний)

Фінал A (медальний)

Фінальне становище 
Фінальне становище:

Примітки

Посилання 
 Результати змагань